Савіньї́-Пуа́ль-Фоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Діжона, 60 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті було зазначено 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 123,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особо споживача

Посилання 

 Савіньї-Пуаль-Фоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Савіньї-Пуаль-Фоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр